Il doppio del torneo di tennis St. Dominic USTA Pro Circuit $25,000 Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ilona Kramen' e Angelique van der Meet che hanno battuto in finale Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Verónica Cepede Royg 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sharon Fichman /  Florencia Molinero (primo turno)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Verónica Cepede Royg (finale)

 Alexandra Mueller /  Ashley Weinhold (primo turno)
 Shao-Yuan Kao /  Hua-Chen Lee (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Dominic USTA Pro Circuit $25,000 Women's Challenger 2013